Regno Unito
 Anstey – parrocchia civile dell'Hertfordshire
 Anstey – parrocchia civile del Leicestershire